Freudenberg is de naam van diverse steden in Duitsland:
 Freudenberg (Siegerland) in Noordrijn-Westfalen
 Freudenberg (Baden) in Baden-Württemberg
 Freudenberg (Opper-Palts) in Beieren